Новоса́ды — топоним:

Беларусь

Брестская область 
 Новосады — деревня, Малаховецкий сельсовет, Барановичский район
 Новосады — деревня, Домачевский сельсовет, Брестский район
 Новосады — деревня, Жабинковский сельсовет, Жабинковский район
 Новосады — деревня, Ружанский поссовет, Пружанский район

Витебская область 
 Новосады — деревня, Проземлянский сельсовет, Чашникский район

Гродненская область 
 Новосады — деревня, Реплевский сельсовет, Волковысский район
 Новосады — деревня, Беняконский сельсовет, Вороновский район
 Новосады — деревня, Дотишский сельсовет, Вороновский район
 Новосады — деревня, Мисевичский сельсовет, Вороновский район
 Новосады — деревня, Сопоцкинский поселковый Совет, Гродненский район
 Новосады — деревня, Даниловичский сельсовет, Дятловский район
 Новосады — деревня, Тарновский сельсовет, Лидский район
 Новосады — деревня, Валевский сельсовет, Новогрудский район
 Новосады — деревня, Ворнянский сельсовет, Островецкий район
 Новосады — деревня, Порозовский поселковый Совет, Свислочский район
 Новосады — деревня, Можейковский сельсовет, Щучинский район

Минская область 
 Новосады — деревня, Велятичский сельсовет, Борисовский район
 Новосады — деревня, Лошницкий сельсовет, Борисовский район
 Новосады — деревня, Неманицкий сельсовет, Борисовский район
 Новосады — деревня, Нарочанский сельсовет, Вилейский район
 Новосады — деревня, Дорский сельсовет, Воложинский район
 Новосады — деревня, Демидовичский сельсовет, Дзержинский район
 Новосады — посёлок, Копыльский сельсовет, Копыльский район,
 Новосады — деревня, Пережирский сельсовет, Пуховичский район
 Новосады — деревня, Каменковский сельсовет, Узденский район

Польша 
 Новосады — деревня в Хайнувском повяте Подляского воеводства.

См. также 
 Новосад — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области, Россия.